Plaats in Indonesië
 Cilangkap (Babakancikao), een plaats in het regentschap Purwakarta van de provincie West-Java
 Cilangkap (Cipayung), een plaats in het bestuurlijke gebied Cipayung, in Jakarta Timur, Jakarta
 Cilangkap (Gumelar), een plaats in het onderdistrict Gumelar van het regentschap Banyumas in de provincie Midden-Java 
 Cilangkap (Maja), een plaats in het regentschap Lebak van de provincie Banten, Java
 Cilangkap (Manonjaya), een plaats in het regentschap Tasikmalaya van de provincie West-Java
 Cilangkap (Tapos), een plaats in het regentschap Depok van de provincie West-Java
 Cilangkap (Wanasalam), een plaats in het regentschap Lebak van de provincie Banten